Stor-Stenvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Stenvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,36 ha)
Stor-Stenvattnet (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (19,8 ha)

Se även
Stenvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn